Церковь Виттшёвле (, ) — церковь в Швеции, в лене Сконе.

Построена была в XII—XIII веках, в XV веке к северу была пристроена капелла, посвящённая Святой Анне. В 1480-х годах своды были расписаны фресками на сюжеты Книги Бытия, реставрированными в XX веке. В XVI веке была пристроена колокольня. В XVII веке к югу от церкви была пристроена усыпальница рода Барнеков.

В церкви сохранилась средневековая крестильная купель.

Примечания 

Сконе (лен)
Храмы диоцеза Лунда